Талапкер — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Талапкер — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Талапкер — бывшее село в Алакольском районе Алматинской области, вошедшее в состав города Ушарал.
 Талапкер — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Талапкер — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Талапкер — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Талапкер — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Талапкер — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Талапкер — остановочный пункт (тип нп) в Нововаршавском районе Омской области.